– japoński skoczek narciarski.

W swojej karierze wystąpił w niemal 30 konkursach Pucharu Świata. W zawodach tej rangi zadebiutował 1 grudnia 1991 w Thunder Bay, gdzie zajął 58. pozycję. Pierwsze punkty zdobył 22 stycznia 1994 w Sapporo (gdzie był 26.), a w całej karierze zdobywał je w sumie dziesięciokrotnie. W pojedynczym konkursie najwyżej uplasował się na 5. miejscu (11 stycznia 1998 w Ramsau), a w czołowej dziesiątce plasował się jeszcze raz – 6 marca 1999 w Lahti, gdzie był 10. Łącznie w swojej karierze zdobył 127 punktów, czterokrotnie będąc klasyfikowanym w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – w sezonie 1993/1994 był 75. (12 punktów), w sezonie 1995/1996 69. (19 pkt.), w sezonie 1997/1998 45. (60 pkt.), a w sezonie 1998/1999 55. (36 pkt.).

Wziął również udział w ponad 60 zawodach Pucharu Kontynentalnego, raz zajmując miejsce na podium – 15 stycznia 1996 w Sapporo zwyciężył w zawodach tej rangi.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS występował do 2002.

Przypisy 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1972